A Rádio Palmeira é uma estação de rádio portuguesa com sede em Machico, na Madeira. Opera na frequência 96.1 MHz para o concelho de Santa Cruz.

Estações de rádio da Madeira
Machico